Нижче наведено назви вулиць у різних населених пунктах України.

Ву́лиця Стари́цького
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Вознесенськ
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Старицького — вулиця в місті Чернівці.

Вулиця Михайла Старицького
 Вулиця Михайла Старицького — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Михайла Старицького — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Михайла Старицького — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Михайла Старицького — вулиця в місті Сміла.
 Вулиця Михайла Старицького — вулиця в місті Черкаси.

Провулок Михайла Старицького
 Провулок Михайла Старицького — провулок в місті Житомир.

Вулиці, названі на честь людей